Cap Arcona ;
 , plusieurs navires de la Marine impériale allemande nommé en l'honneur du cap Arcona ;
 l'arcona, une espèce de Star Wars.

Voir aussi